Zjazd w Kwedlinburgu 973 – spotkanie cesarza Ottona I z księciem Czech Bolesławem I i księciem Polan Mieszkiem I
 Zjazd w Kwedlinburgu 1054 – na którym rozstrzygnięty został przez cesarza rzymskiego Henryka III spór o Śląsk pomiędzy władcą Polski Kazimierzem I Odnowicielem a księciem Czech Brzetysławem I